Того року турнір проводився вперше.

Вінус Вільямс була першою сіяною, але не змогла завоювати титул, оскільки в півфіналі її перемогла Пучкова Ольга Олексіївна.
Моніка Нікулеску виграла титул, у фіналі перемігши Пучкову з рахунком 6–2, 4–6, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= В Вільямс
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= М Лучич-Бароні
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Г Мугуруса
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= К Барруа
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Н Братчикова
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= К Дате-Крумм
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=0
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= М Рибарикова
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= К Фліпкенс
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=4
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= О Пучкова
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=6

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= К Гарсія
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= М Ірігоєн
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= ПК Гонсалвеш
| RD1-score13-1=64
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Я Чепелова
| RD1-score14-1=77
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= МФ Алвеш
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=0
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= А Бек
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= В Вільямс
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3=7
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Г Мугуруса
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=5

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=5
| RD2-team04= М Рибарикова
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= О Пучкова
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= К Гарсія
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=3

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=  Я Чепелова
| RD2-score07-1=78
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= А Бек
| RD2-score08-1=66
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= В Вільямс
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=5
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= О Пучкова
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04=  Я Чепелова
| RD3-score04-1=1
| RD3-score04-2=1
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= В Вільямс
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=5
| RD4-seed02= 
| RD4-team02={{nowrap| О Пучкова}}
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3=7}}

 Нижня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=6
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=7| RD1-score01-2=67
| RD1-score01-3=1
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= М Мікулеску| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=79| RD1-score02-3=6| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Ш Пеєр
| RD1-score03-1=0
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Т Мрдежа| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= В Савіних
| RD1-score05-1=65
| RD1-score05-2=77| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Т Бабош| RD1-score06-1=77| RD1-score06-2=63
| RD1-score06-3=6| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= А Перес
| RD1-score07-1=6| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=0
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= Ш Схеперс| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3=6| RD1-seed09=7
| RD1-team09= К Младенович| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Е Кеотавонг
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Т Малек| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Т Перейра
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= Ц-Ю Сю
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= Б Аддад Майя| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= М Цінк| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=6| RD1-score15-3=6| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Я Шведова
| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=2

| RD2-seed01=
| RD2-team01= М Мікулеску| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Т Мрдежа
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Т Бабош| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=6| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= Ш Схеперс
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=7
| RD2-team05= К Младенович| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Т Малек
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=6| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=63
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= М Цінк| RD2-score08-1=1
| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3=77| RD3-seed01= 
| RD3-team01= М Мікулеску| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6'''
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Т Бабош
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=7
| RD3-team03=

Кваліфікація

Сіяні гравчині 
The top three seeds received a bye into the кваліфікаційний матч.

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Brasil Tennis Cup, одиночний розряд
2013